Язо́н (Ясон) — герой древнегреческого эпоса.

Корабли
 «Язон» — бриг Черноморского флота России 1805 года постройки.
 «Язон» — парусный корвет Черноморского флота России. Участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 «Язон» — пароход Черноморского флота России.
 «Язон» — бриг Черноморского флота России 1850 года постройки, участник Крымской войны.
 «Язон» — промысловое судно, участник Гренландской экспедиции Нансена.

Искусство
 «Язон» — опера Пьетро Франческо Кавалли.
 «Язон» — драма российского поэта и учёного XVIII века В. К. Тредиаковского.
 Язон динАльт — главный герой серии романов Гарри Гаррисона «Мир смерти» ().

См. также
 Ясон (значения)